Félix Prieto puede hacer referencia a:

Félix Prieto (fl. 1772-1802) grabador español;
Félix Prieto, futbolista español;